Wattbach ist ein Gewässername:

 Wattbach (Haselbach), linker Zufluss des Haselbachs (zur Lorze) in Knonau, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Wattbach (Otterbach), linker Zufluss des Otterbachs (zum Michelsbach, zum Oberrhein) vor Neupotz, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz; rechter Abzweig des Erlenbachs
 Wattbach (Sitter), rechter Zufluss der Sitter im Quartier Bruggen von St. Gallen, Wahlkreis St. Gallen, Kanton  	St. Gallen

Siehe auch:
 Wattenbach